Pérignat ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Puy-de-Dôme:

Pérignat-lès-Sarliève
Pérignat-sur-Allier